Stati Uniti d'America
 Oyster Bay – comune della contea di Nassau, New York
 Oyster Bay – census-designated place della contea di Nassau, New York

Sudafrica
Oyster Bay – centro abitato della provincia del Capo Orientale

Tanzania
 Oyster Bay – zona residenziale del distretto di Kinondoni